Пол Косло (, настоящее имя Манфред Козловски ; 27 июня 1944, Германия — 9 января 2019) — канадский актёр.

Биография 
Манфред Козловски родился в 1944 году в Германии. Его отец служил солдатом в германской армии в годы Второй Мировой, и после окончания войны вместе с семьёй переехал в Саскачеван, в Канаду. В юности Козловски твёрдо решил стать актёром и поступил в Национальную Театральную Школу Канады (англ. National Theatre School of Canada) в Монреале.

Карьера 
Дебютировал в 1966 году на телевидении, взял себе псевдоним Пол Косло.

В 1974 году стал одним из основателей театра The Met Theatre в Лос-Анджелесе, где затем встретил свою будущую жену — Аллер Патерсон Косло. Они поженились в 1997 году.

В 2004 году Косло оставил актёрскую деятельность. В 2007 году стал владельцем ресторана американской кухни Rock Inn недалеко от озера Лейк-Хьюз в Калифорнии.

Косло скончался 9 января 2019 года от рака поджелудочной железы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады
Умершие от рака поджелудочной железы